S10 (Georgië), een autosnelweg in Georgië
 Samsung Galaxy S10, een smartphone van Samsung Electronics
 S10 (artiest), pseudoniem van de Nederlandse rapper en zangeres Stien den Hollander